Окуловская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

Входит в состав Явенгского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Явенгский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вожеги по автодороге — 21 км, до центра муниципального образования Базы по прямой — 3 км. Ближайшие населённые пункты — Большая Назаровская, Якушевская, База.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
 Окуловская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района